Афнер () — французская фамилия.

 Афнер, Жан-Жак (1885—1961) — французский художник и архитектор.

См. также 
 Хафнер